Ланестер () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Лорьян.

История 
До 2015 года в состав кантона входила только коммуна Ланестер.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в него была добавлена коммуна Кодан.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Кодан (6 920 чел.)
 Ланестер (23 214 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 29,4 % голосов против 22,2 % у Марин Ле Пен и 21,9 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 62,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 28,0 %, Жан-Люк Меланшон – 22,2 %, Марин Ле Пен – 17,8 %, Франсуа Фийон – 14,4 %; 2 тур: Макрон – 72,0 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 32,8 %, Николя Саркози — 20,7 %, Марин Ле Пен — 15,6 %; 2 тур: Олланд — 61,5 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют член совета коммуны Кодан Ален Карис (Alain Caris) (Социалистическая партия) и бывший первый вице-мэр коммуны Ланестер Мирьян Коше (Myrianne Coché) (Разные левые).

Ссылки